Меган Шонессі була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Марія Кириленко виграла титул, перемігши у фіналі Марію Хосе Мартінес Санчес з рахунком 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and кваліфікація Draw 

одиночний розряд